Жакоб-Сигиберт Адам, также Жак Сигиберт Адам (; ) — французский скульптор эпохи барокко.

Биография 
Жакоб Сигиберт Адам был сыном
Ламберта Адама (1640—1721), и Анны Фери (или Ферри) (1645—1725), известной как Дофина, брата Николя Франсуа Адама (1682—1759), судебного юриста.

Вероятно, в 1680–х годах он завершил свое обучение у скульптора Сезара Багарда, после чего переехал в Мец, где провёл двенадцать лет. Он женился на Себастьенне Ле Леаль 23 июня 1699 года в церкви Томблейн.

Поскольку Райсвикские договоры положили конец французской оккупации герцогств Лотарингия и Бар, 10 ноября 1698 года герцог Леопольд торжественно въехал в Нанси. Жакоб Сигисберт Адам внес свой вклад в распространение образа царствующей семьи, изготовив небольшие бюсты герцога Леопольда, его жены Елизаветы Шарлотты д'Орлеан и его отца герцога Карла V Лотарингского.

Его первые документально подтвержденные работы предназначались для ратуши в Нанси. В 1701, 1702 и 1715 годах по случаю пиров, которые муниципальные советники устраивали для герцогской четы в воскресные дни Брандона, он выполнил небольшие скульптуры, вероятно, из терракоты, предназначенные для украшения банкетного стола. Эти скульптуры, несомненно, привлекли его внимание герцогской четы, которая заказала ему создание монументальных кроваток под названием "Вифлеем" для квартир маленьких лотарингских принцев. Его единственным документально подтвержденным монументальным произведением является группа детей и животных из свинца для бассейна новой клумбы замка Люневиль, которая была заказана в 1715 году.

В 1718 году Жакоб Сигисберт Адам украсил фасад своего дома, расположенного по нынешнему адресу 57 rue des Dominicains в Нанси, скульптурным ансамблем, символизирующим его профессию и успех. Он представляет, в частности, Четыре части света, искусства и богов мифологии.

Конец карьеры скульптора не очень хорошо известен. Считается, что он переехал в Париж, чтобы жить со своим сыном Ламбертом Сигисбертом в 1730–х годах, либо после возвращения последнего из Рима в 1733 году, либо после смерти его жены в 1736 году. Тем не менее, свои последние годы Жакоб Сигисберт Адам провел в Нанси, где и умер в возрасте семидесяти семи лет. Он был похоронен 7 мая 1747 года в семейном склепе Минимов в Нанси.

Галерея

Семья 
Три его сына — Ламберт Сигисберт, Николя Себастьен и Франсуа Гаспар Адам — стали скульпторами.

Через свою дочь Энну, которая вышла замуж за мессинского скульптора Томаса Мишеля, Якоб Сигисберт Адам был дедом Сигисберта Франсуа, Пьера Жозефа и Клода Мишеля, известного как Клодион.

Примечания

Литература 
 

Скульпторы Франции